Hästbuss kan syfta på:
 Hästomnibus – en tidig form av kollektivtrafik med hästdragna vagnar på linjer enligt tidtabell
 Hästbuss – ett motorfordon eller släpfordon för transport av hästar, se Hästtransport